Pietra Bianca – isola dell'Italia, in Campania
 Pietra bianca di Siracusa – roccia sedimentaria
 Pietra bianca (piedra bianca) – micosi
 Monte Pietra Bianca – vetta delle Alpi Biellesi

 La pietra bianca – miniserie televisiva del 1973